Heede ist der Name folgender Orte:

 Heede (Emsland), Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Heede (Holstein), Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Heede (Diepholz), Ortsteil der Stadt Diepholz in Niedersachsen

Heede ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Heede (* 1953), deutscher Autor und Trainer für alternative Heilweisen und Metaphysik

Heede ist eine alternative Bezeichnung für den Arbeitsstoff Werg

Siehe auch:

 Im Heede
 Auf dem Heede
 Hede (Begriffsklärung)